Promoció de vendes, element del màrqueting que incentiva de curt termini per part d'una empresa per fomentar les vendes 
 Promoció d'ascens i descens, en esports d'equip, enfrontament entre dos o més equips al final d'una temporada per decidir la categoria en què jugaran durant la temporada següent.
 Promoció (escacs), quan un peó arriba a la vuitena fila i es pot canviar per una peça de superior valor